Lambada - O Filme é um filme co-produzido entre Brasil e Itália em 1990

Sinopse

Michael (Andrew J. Forest), diretor de uma produtora americana, é seduzido não só pelo ritmo como também pela morenice de Regina (Via Negromonte), uma carioca tão sensual quanto a lambada. Essa história de amor se desenvolve ao som das musicas que estão juntando os corpos de homens e mulheres de todos os continentes.

Elenco

Via Negromonte - Regina
Andrew J. Forest - Michael
Mary Sellers - Annabelle Lewis
Carlinhos de Jesus - Temistocles Diegues
Lana Francis - Linda Duarte de Almeida
Kadu Karneiro - Cosme Duarte de Almeida
Elba Ramalho
Thiago Justino - Keith
Valéria Freire
José Araújo
Magda Bonifácio
Athayde Arcoverde - Motorista do Caminhão de Lixo
Rita Carta
Victor Fasano
Bia Gemal

Ficha Técnica

 Duração: 97 minutos
 Diretor e Roterista: Giandomenico Curi
 Fotográfo: Gianlorenzo Battaglia
 Produtores: Galliano Juso e Stelvio Rosi
 Montagem: Sérgio Montanari
 Diretora de Elenco: Sheila Regina de Oliveira
 Maquiagem: Etelvina Pareira de Azevedo, Maria da Conceição Santos e Marcella Santini
 Supervisor de Produção: Alessio Juso
 Assistentes de Direção: Carlo Eugênio Baptista, Stefania Carrani e Sanin Cherques
 Departamento de Arte: Maurício Costa Barbosa e Massimo Valgarenghi
 Departamento de Som: Giuseppe Muratori

Lambada
Filmes do Brasil de 1990
Filmes da Itália
Filmes em língua portuguesa
Filmes ambientados na década de 1980
Filmes de drama do Brasil